Bertrand Migeat, un acteur français
François Migeat, un romancier et cinéaste français.